Palín – comune del Guatemala nel Dipartimento di Escuintla
Palín – comune della Slovacchia nel distretto di Michalovce